1256 км, 1256-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1256 км — блок-пост и остановочный пункт, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 016013.
 1256 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 484743.